Phillips steht für:
 Phillips (Familienname), siehe dort auch Namensträger
 Phillips-Recess, eine Form des Kreuzschlitzantriebs für Schrauben
 Phillips (Mondkrater), benannt nach dem Geologen John Phillips
 Phillips (Marskrater), benannt nach dem Geologen John Phillips
 Philipps (Mendoza), einen Ort in Argentinien
 Phillips-Beziehung, empirischer Zusammenhang zwischen dem Verlauf der Lichtkurven von thermonuklearen Supernovae vom Typ Ia und der absoluten Helligkeit

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Phillips (Arkansas)
 Phillips (Kalifornien)
 Phillips (Louisiana)
 Phillips (Maine)
 Phillips (Montana)
 Phillips (Nebraska)
 Phillips (Oklahoma)
 Phillips (Pennsylvania)
 Phillips (Tennessee)
 Phillips (Texas)
 Phillips (Wisconsin), im Price County
 Phillips Bayou (Arkansas)
 Phillips Camp (Texas)
 Phillips Creek (New York) 
 Phillips Crossroads (North Carolina)
 Phillips Estates (Alabama)
 Phillips Heights (Delaware)
 Phillips Hill (Delaware)
 Phillips Mills (New York)
 Phillips Point (Massachusetts)

Unternehmen:
 Phillips International, einen Verlag
 Phillips 66, ein Erdölunternehmen
 Phillips (Rennwagen), US-amerikanischer Chassishersteller
 Phillips Motor Car Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Phillips (Auktionshaus), britisches Auktionshaus, siehe Phillips de Pury & Company

Geografische Objekte:
 Phillips Arm, Flussarm in Kanada
 Phillips Mountains, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Phillips-Nunatak, Nunatak in den Pensacola Mountains im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Phillips Ridge, diverse Gebirgskämme
 Kap Phillips, Kap an der Ostküste des Viktorialands, Antarktika
 Mount Phillips, Berg in den Victory Mountains des Viktorialands, Antarktika

Siehe auch:
 McPhillips
 Phillips Academy, US-amerikanische Highschool
 Phillips County (Begriffsklärung)
 Phillips Collection, Kunstmuseum in Washington, D.C.
 Wilson Phillips, US-amerikanische Popgruppe
 Philips (Begriffsklärung) 
 Philipps (Begriffsklärung)
 Philipp, männlicher Vornahme
 Philippi (Begriffsklärung)